Langscheid bezeichnet

 den Ortsteil Langscheid (Hausen) von Hausen (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 den Ort Langscheid (bei Mayen) im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 den Stadtteil Langscheid (Bad Münstereifel) im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 den Ortsteil Langscheid (Oberwesel) von Oberwesel im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 den Stadtteil Langscheid (Sundern) im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen